Георгий Первый может означать:

 Георгий I Константинопольский — Патриарх Константинопольский, православный святой.
 Георгий I — Патриарх Александрийский и всего Египта (621—631).
 Мар Гиваргис I (Георгий I) — сирийский католикос-патриарх (661—680).
 Геворг I (Георгий I) — армянский патриарх (792—795).
 Георгий I Сиракузский (1893—1981) — православный архиепископ Сиракузский.
 Георгий Победоносец (275/281—303) — православный святой.
 Георгий Афонский (груз. გიორგი მთაწმინდელი; 1009—1065) — православный святой, грузинский монах, автор духовных сочинений.
 Георгий I (герцог Неаполя) в 729—739.
 Георгий I (царь Абхазии) (груз. გიორგი I) — царь Абхазии.
 Георгий I (груз. გიორგი I; 998/1002 — 1027) — царь Грузии (1014—1027) из династии Багратионов.
 Георгий I Комнин (1255—1284) — трапезундский император (1266—1280).
 Георгий I Львович (Юрий; ок. 1252 (1262) — 1308 (1316)) — князь Белзкий (1269—1301), князь Галицко-Волынский (с 1301), 2-й король Галицкой Руси (с 1305).
 Георгий I Тертер (болг. Георги I Тертер; ум. 1308 или 1309) — болгарский царь в 1280—1292.
 Георгий I Балшич (Джурадж) (серб. Ђурађ I Балшић; ум. 1379) — господарь Зеты в 1373—1379.
 Георгий VIII (груз. გიორგი VIII; 1417—1476) — последний царь объединенной Грузии (1446—1466), царь Кахетии под именем Георгия I (1466—1476).
 Георгий I Гуриели (გიორგი I გურიელი) — владетельный князь из дома Гуриели; 1-й мтавар Гурии (до 1512).
 Георгий I Липартиани — удельный князь Салипартиано.
 Георгий I Стефан (молд. Георге Штефан; ум. 1668) — господарь Молдавского княжества с 1653 по 1658.
 Дьёрдь I Ракоци (Георгий I) (венг. I. Rákóczi György; —) — князь Трансильвании.
 Георг I Бжегский (польск. Jerzy I brzeski, нем. Georg I von Brieg; —) — князь Бжегский.
 Георгий Романов (род. 1981, Мадрид) — потомок дома Романовых, признаваемый кирилловцами наследником в Российском императорском доме.
 См. также 
 Георгий (Конисский) (1717—1795) — архиепископ
 Святой Георгий (значения)
 Орден Святого Георгия I класса
 Юрий I
 Георг I
 Иоганн Георг I
 Георгий II